Die European Open 1989 waren ein zur Snooker-Saison 1988/89 gehörendes Snookerturnier. Die Erstaustragung des Turnieres, direkt als Ranglistenturnier, gewann John Parrott mit einem 9:8-Sieg über Terry Griffiths. In der Qualifikation spielte der Kanadier Alain Robidoux das sechste offiziell anerkannte Maximum Break. Jimmy White spielte mit einem 136er-Break das höchste Break in der Hauptrunde.

Das Turnier wurde im Casino de Deauville im französischen Deauville ausgetragen, gesponsert wurde das Turnier von ICI.

Preisgeld 

Das gesamte Preisgeld betrug 197.207 ₤.

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde im September 1988 ausgetragen.

Runde 1 
In Spiel 8 spielte Alain Robidoux im zweiten Frame ein Maximum Break, also 147 von 147 möglichen Punkte. Schiedsrichter des Spiels war John Smyth.

|

|}
|}

Runde 2 

|

|}
|}

Turnier 
Das Turnier wurde vom 30. Januar bis zum 11. Februar ausgespielt.

Century Break 
Während der Qualifikation wurden vier Century Breaks von drei Spielern erspielt, in der Hauptrunde waren es 16 Centurys von neun Spielern.

Hauptrunde

Qualifikation

Einzelnachweise 

1989
Snookerveranstaltung 1989
Billardturnier in Frankreich
Sportveranstaltung im Département Calvados
Sport (Deauville)